Росаморада има више значења:

 Општина Росаморада (Најарит), општина у савезној држави Најарит у Мексику
 Росаморада (Росаморада, Најарит), насеље у савезној држави Најарит у Мексику